Жерменві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на захід від Парижа, 100 км на північ від Орлеана, 32 км на північ від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 115 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 323,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт міста
 Жерменвіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жерменвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар